«Nic Dziwnego» — другий студійний альбом польського репера Łona, випущений 20 травня 2004 року лейблом Asfalt Records.
Всі треки на альбомі спродюсовав Webber.

Список композицій 
 «Dzień Dobry» — 0:35
 «Nie Ufajcie Jarząbkowi» — 2:30
 «Artysto Drogi I» — 3:11
 «Nie Gadaj Tyle» — 3:32
 «A Dokąd To?» — 3:41
 «Artysto Drogi II» — 2:39
 «Rozmowy Z Cutem» — 3:01
 «Reż Te Herbę» — 2:48
 «Nieruchomości» — 3:39
 «Nie Jest Dobrze» — 2:52
 «Nic Dziwnego» — 3:05
 «Ballada O Szlachetnym Czorcie» — 2:16
 «Dobranoc / Do Ciebie, Aniu, Szłem (feat. Kula)» — 4:55